Креон може да се отнася за:

 Креон, син на Lykaithos, цар на Коринт, баща на Креуза
 Креон, син на Menoikeus, цар на Тива
 Креон, син на Херакъл от дъщерята на Теспий
 Креон, първият едногодишен архонт на Атина 684/683 пр.н.е.
 Креон, гръцки писател, автор на книга по реторика
 Креон, медикамент с Панкреатин
 Креон (град) (Créon), град в Аквитания, Франция